Posse  är ett efternamn som bland annat burits av:

 Amelie Posse
 Arvid Posse
 Arvid Posse (riksråd)
 Arvid Mauritz Posse
 August Posse
 Axel Posse (1477–1553)
 Carl Henric Posse
 Carl Knutsson Posse
 Christer Axelsson Posse
 Fredric Arvidsson Posse
 Fredrik Arvidsson Posse
 Fredrik Salomon Posse
 Gustaf Knutsson Posse
 Gustaf Mauritz Posse
 Göran Nilsson Posse
 Görvel Posse
 Gösta Posse
 Hedvig Posse
 Johan August Posse
 Jöran Knutsson Posse
 Knut Jöransson Posse
 Knut Posse (militär)
 Knut Posse i Växjö
 Knut Göransson Posse (kungligt råd)
 Knut Jönsson Posse
 Knut Knutsson Posse
 Mauritz Posse
 Mauritz Nilsson Posse
 Nils Posse (1660–1723)
 Nils Posse (1853–1919)
 Nils Jönsson Posse
 Otto Posse
 Sophia Posse

Svenska efternamn